Live at the Isle of Wight 1970 — концертный альбом канадского певца Леонарда Коэна, изданный 19 октября 2009 года.

Об альбоме 
Live at the Isle of Wight включает исполнение песен с первых трёх студийных альбомов Коэна вперемешку с чтением Леонардом стихотворений. Запись была сделана 31 августа 1970 года на фестивале Isle of Wight на острове Уайт перед аудиторией в 600 000 человек. CD-издание альбома сопровождает бонусный DVD, включающий документальный фильм о концерте, снятый Мюрреем Лернером.

Список композиций

Ссылки 
 Field Commander Cohen на Disogs
  Информация об альбоме на The Leonard Cohen Files

Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы 2009 года
Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы на английском языке